Miljkovac steht für:

 Miljkovac (Doboj), Ort in der Opština Doboj, Bosnien und Herzegowina
 Miljkovac (Gadžin Han), Ort in Gadžin Han, Serbien
 Miljkovac (Knjaževac), Dorf in der Opština Knjaževac, Serbien
 Miljkovac (Niš), Ort in Niš, Serbien